Александр Николаевич Радченко () — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник хабаровского футбола. В 18 лет дебютировал в ФНЛ за местную «СКА-Энергию». В марте 2014 года в составе «Тосно» поучаствовал в памятном матче 1/8 финала Кубка России, в котором его клуб в гостях в дополнительное время переиграл московский «Спартак». На 116-й минуте с передачи Радченко единственный гол забил Валентин Филатов. В следующих сезонах форвард выступал за различные клубы ФНЛ и ПФЛ. По итогам сезона 2019/20 с пятью мячами стал лучшим бомбардиром ивановского «Текстильщика». Летом 2020 года перешел в армянский «Урарту». В премьер-лиге дебютировал 23 августа в матче второго тура против «Пюника» (0:0).

Зимой 2021 года вернулся в ФНЛ, заключив контракт с брянским «Динамо». В начале июля того же года стал игроком «Новосибирска», в составе которого дебютировал 14 июля в кубковом матче.

Семья 
Младший брат Николай Радченко (род. 1995) также является футболистом. Вместе выступали за «СКА-Хабаровск» и «Текстильщик».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Новосибирск»